Jiu jitsu sau jiu-jitsu se poate referi la: 

Jujutsu, artă marțială japoneză, parte a educației vechi Bushido
Jiu-jitsu brazilian, artă marțială, sport de contact și tehnică de autoapărare
Ju-jutsu german, artă marțială înrudită cu Jujutsu japonez, dezvoltată în Germania
Atemi Ju-Jitsu, artă marțială dezvoltată în Franța